Tivat kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Tivatski Zaliv, vik, 
 Tivat (kommun), 
 Tivat (kommunhuvudort), 
 Tivat Airport, flygplats, 

Robotskapade Montenegroförgreningar